Sopanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1863-1926), homme politique et juge finlandais
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
Vili Sopanen (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois